Alexandre Herzen (1812-1870), philosophe et écrivain russe ;
 Alexandre A. Herzen (1839-1906), son fils, physiologiste suisse ;
 Édouard Herzen (1877-1936), chimiste belge.

Toponyme 

 Université Herzen, université russe de Saint-Pétersbourg, ;
 (3052) Herzen, astéroïde de la ceinture principale.